Джей-лига 2012 Дивизион 2 — 41-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 14-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 4 марта, его основная часть завершилась 11 ноября 2012 года, после чего были сыграны стыковые матчи по системе плей-офф между командами, занявшими 3-6-е места, за одну путёвку в Первую Джей-лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2012 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Мацумото Ямага
 Матида Зельвия

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Ванфоре Кофу
 Ависпа Фукуока
 Монтедио Ямагата

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2012 

Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 ФК Токио
 Саган Тосу
 Консадоле Саппоро

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Джей-лигу-1

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2012